Eisensulfid steht für die folgenden chemischen Verbindungen:

 Eisen(II)-sulfid (FeS), natürlich als die Minerale Pyrrhotin und Troilit
 Eisen(II)-disulfid (FeS2), natürlich als die Minerale Pyrit und Markasit
 Eisen(III)-sulfid (Fe2S3)
 Eisen(II,III)-sulfid (Fe2+Fe3+2S4), natürlich als Mineral Greigit

Durch Biosynthese hergestellte Eisensulfide:
 Eisen-Schwefel-Cluster in Eisen-Schwefel-Proteinen